Hipoteza liczb pierwszych bliźniaczych – problemem teorii liczb, związany z liczbami pierwszymi. Jako pierwszy prawdopodobnie Euklides około 300 roku p.n.e. postawił hipotezę, że:
 Jest nieskończenie wiele liczb pierwszych  takich że  jest również liczbą pierwszą.

Taka para liczb pierwszych jest nazywana liczbami pierwszymi bliźniaczymi. Wielu matematyków wierzy w prawdziwość tej hipotezy, chociaż bazuje ona tylko na dowodach numerycznych i heurystycznym rozumowaniu wynikającym z prawdopodobieństwa rozmieszczenia liczb pierwszych według modelu Craméra.

W 1849 Alphonse de Polignac sformułował bardziej ogólną hipotezę mówiącą, że:
 Dla każdej liczby naturalnej  jest nieskończenie wiele par liczb pierwszych  i  takich że 

W wypadku gdy  jest to hipoteza liczb pierwszych bliźniaczych.

Uogólniona teoria liczb pierwszych bliźniaczych została sformułowana przez G.H. Hardy’ego i Johna Littlewooda. Określiła ona stałą liczb pierwszych bliźniaczych – 
 

Największe znane liczby pierwsze bliźniacze (wrzesień 2016) to:  składające się z 388342 cyfr.

Przypisy 

Hipotezy o liczbach pierwszych
Otwarte problemy teorii liczb

en:Twin prime conjecture
eo:Ĝemela prima konjekto
fr:Conjecture des nombres premiers jumeaux